Андрей Владимирович Лузин (род. 7 декабря 1995, Чайковский, Пермская область) — российский спортсмен, Заслуженный мастер спорта России по Киокусинкай карате (чёрный пояс, 3 дан). Чемпион России, Японии, Европы и мира.

Биография

Семья 
Отец — Лузин Владимир Иванович. Мать — Лузина Ольга Геннадьевна. Брат — Лузин Алекс Владимирович.

Образование 
Выпускник Чайковского государственного института физической культуры 2020 (магистр).

Спортивная карьера 
Начал заниматься Киокусинкай карате в 9 лет под руководством  Первый заметный успех появляется в 15 лет — 2 место на юношеском первенстве мира. В 2014 году Лузин перешёл во взрослую категорию и завоевал бронзу чемпионата Японии. В 2016 году выиграл чемпионат России и стал серебряным призёром Абсолютного чемпионата Европы, получив путёвку на чемпионат мира в Токио.

В апреле 2017 года Андрей стал первым российским чемпионом мира в тяжелой весовой категории. После выиграл чемпионаты России (2017, 2018), Японии (2018) и Европы (2018, 2019).

В ноябре 2019 года стал бронзовым призёром Абсолютного чемпионата мира по Киокусинкай карате (турнир проходит раз в 4 года, выявляет сильнейшего бойца среди всех весовых категорий).

С 2020 года тренируется под руководством Романчева С. В. и представляет Калининградскую область.

В 2021 году Андрею присвоено звание "Заслуженный мастер спорта России".

В 2022 году Лузин становится чемпионом России в четвертый раз, но уже в весовой категории до 80 кг.

Достижения

Международные соревнования 
Весовая категория
 Чемпионат мира 2017 — 1 место
 Чемпионат Европы 2018, 2019 — 1 место
 Чемпионат Японии 2018 — 1 место; 2014 — 3 место
Абсолютная категория
 Чемпионат мира 2019 — 3 место
 Чемпионат Европы 2016 — 2 место
 Чемпионат Японии 2018 — 5 место
 Кубок Балтики 2018 — 2 место
 Кубок Балтики 2021 - 3 место
Тамэсивари
 Чемпионат Японии 2017 — 1 место

Всероссийские соревнования 
Весовая категория
 Чемпионат России 2016, 2017, 2018, 2022 — 1 место; 2015 — 2 место
 Кубок России 2016, 2018, 2019, 2021 — 1 место; 2014, 2017 — 2 место; 2015 — 3 место
Тамэсивари
 Кубок России 2017 — 2 место

Личные достижения 
 Лауреат Строгановской премии 2017 в номинации «За выдающиеся достижения в спорте»
 Победитель конкурса «Спортивная элита Прикамья» — 2018 в номинации «Лучший спортсмен года по неолимпийским видам спорта»
 Лучший спортсмен среди мужчин Федерации Киокусинкай России по итогам 2017 и 2019 годов
 Лучший спортсмен среди мужчин Федерации Киокусинкай Пермского края по итогам 2016—2019 годов
 Лучший спортсмен Российского Союза Боевых Искусств Пермского края 2019
 Лучший боец 2018, 2021 года по версии независимого интернет-портала kyokushinresults.com

Ссылки 

Мастера спорта России международного класса
Чемпионы России по каратэ